Quiriguá puede referirse a:
 Quiriguá, un yacimiento arqueológico perteneciente a la antigua civilización maya en el sur-oriente de Guatemala.
 Quiriguá, un barrio en Bogotá, Colombia.
 Quiriguá, Una estación del sistema de transporte público TransMilenio de la ciudad de Bogotá, Colombia.